Ла́ммерс () — фамилия:
 Ламмерс, Ганс Генрих (1879—1962) — государственный деятель Третьего рейха.
 Ламмерс, Ким (род. 1981) — нидерландская хоккеистка на траве.
 Ламмерс, Сам (род. 1997) — нидерландский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Ламмерс, Ян (род. 1956) — нидерландский автогонщик.